Kao Feng (1971) kínai labdarúgó
 Kao Feng (1982) olimpiai bronzérmes kínai cselgáncsozónő